Diese Liste enthält alle offiziellen, von der Cyprus Football Association und der FIFA anerkannten, Spiele der zyprischen Fußballnationalmannschaft der Männer.

Liste der Länderspiele

Legende 
 Nr.(F) = Nummer nach FIFA-Statistik
 Nr.(C) = Nummer nach CFA-Statistik
 EM = Europameisterschaft
 WM = Weltmeisterschaft
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der zyprischen Fußballnationalmannschaft bzw. negative Bilanz
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der zyprischen Fußballnationalmannschaft bzw. positive Bilanz
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden bzw. ausgeglichene Bilanz

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik

Wettbewerbe

Länderspielbilanzen 

Zypern spielte als erstes UEFA-Mitglied 1971 gegen Sambia (von der FIFA nicht gezählt) und war letzter Länderspielgegner der UdSSR.

Legende:

 grüner Hintergrund = Bilanz positiv (Anzahl der Siege höher als die der Niederlagen)
 gelber Hintergrund = Bilanz ausgeglichen
 roter Hintergrund = Bilanz negativ (Anzahl der Niederlagen höher als die der Siege)

Einzelnachweise und Fußnoten

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der zyprischen Fußballnationalmannschaft der Frauen

Weblinks 
 Website des zyprischen Fußballverbandes (griechisch, englisch)
 FIFA-Spiele und Ergebnisse von Zypern

Zypern
!Landerspiele